Брюммер:

 Брюммер — дворянский род.
 Брюммер, Константин Фёдорович (1856—1930) — генерал-лейтенант.
 Брюммер, Фёдор Яковлевич (1819—1889) — вице-адмирал.
 Брюммер, Франц (1836—1923) — немецкий библиограф.
 Брюммер, Эдуард Владимирович (1797—1874) — русский военачальник, участник Крымской войны и покорения Кавказа, генерал от артиллерии.